Атотонилко има више значења:

 Атотонилко (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Атотонилко, Лос Ногалес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Атотонилко, Сан Кинтин (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Атотонилко (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Атотонилко (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Атотонилко (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Атотонилко (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Атотонилко (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Атотонилко (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атотонилко (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атотонилко (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атотонилко (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атотонилко (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атотонилко (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атотонилко, Агва Калијенте (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атотонилко (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атотонилко (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атотонилко (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Атотонилко (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Атотонилко (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Атотонилко (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Атотонилко (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Атотонилко (Санта Марија Заниза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Атотонилко (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Атотонилко (Санта Исабел Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атотонилко (Веветлан ел Гранде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атотонилко (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атотонилко (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Атотонилко (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Атотонилко (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атотонилко (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атотонилко (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Атотонилко (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Атотонилко (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Атотонилко (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Атотонилко (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику